La saison 2022-2023 du Championnat d'Australie féminin de football est la quinzième saison du championnat. Le Melbourne Victory, vainqueur de la saison précédente, remet son titre en jeu. Le Western United crée une section féminine qui devient la onzième équipe de A-League Women.

Organisation 
Les onze équipes sont placées dans une poule unique où elles disputent chacune vingt matches. L'équipe qui termine cette saison régulière en tête décroche le Premiership.

Les quatre meilleures équipes sont qualifiées pour les play-offs. Le vainqueur remporte le Championship.

Participants

Compétition

Saison régulière 

|}

Play-offs

Statistiques

Meilleures buteuses

Meilleures passeuses

Meilleures gardiennes 
Source : FBref.

Notes et références 

Championnat d'Australie féminin de football
Australie F1
Football féminin
Football féminin